Abianbase (Gianyar)
Abianbase (Mengwi)